Biografies:
 Louis David (París, 1765 - ?), músic francès que es distingí com a concertista d'arpa 
 David de Nerken, filòsof armeni
 Enrico David
 Jacques-Louis David, pintor francès del Neoclassicisme
 Jacopo David (Bèrgam, 1750-1830), tenor italià 
 Reis de Geòrgia:
 David Dadiani
 David Gurieli
 David I de Kakhètia
 David II d'Imerètia
 David II de Kakhètia
 David IV de Geòrgia
 David IX de Geòrgia
 David V de Geòrgia
 David VI de Geòrgia
 David VII de Geòrgia
 David VIII de Geòrgia
 David X de Kartli
 David XI de Kartli
 David XII de Kartli i Kahètia
 Sants:
 David, rei d'Israel
 David de Gal·les, bisbe
 David IV de Geòrgia, rei
 Obres d'art:
 David (Donatello)
 David (Miquel Àngel)
 David de marbre (Donatello)
 Miscel·lània:
 David (empresa)
 Edifici David